Рапи́ра, Rapira:
 Рапира — боевое холодное оружие.
 Рапира — спортивное холодное оружие.
 Рапира — устройство прокладки утка ткацкого станка.
 «Рапира» — язык программирования.
 «Рапира» — советское противотанковое орудие, 100-мм пушка МТ-12.
 «Рапира» — британская ракета класса «земля-воздух».
 Рапира (Rapira) — торговая марка лезвий для бритв, компании ПАО «МосТочЛегМаш».